Мисс Супранешнл 2014 () — 6-й ежегодный конкурс красоты, проводился 5 декабря 2014 года в Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR), Крыница-Здруй, Польша. За победу на нём соревновалось 71 участница. Победительницей стала представительница Индии — Аша Бхат.

Результаты

Континентальные королевы красоты

Специальные награды 

Мисс Талант

Мисс Интернет

Другие специальные награды

Участницы

Разное

Дебютировали

Вернулись

Отказались

Примечание

Замены 
 - Inés Panchano Lara
 - Rose Cathelyne Paul
 - Maria Andeme Obama
 - Jade Leverton
 - Isabela Spínola
 - Ananya Mongkolthai
 - Tinnitia Griffith

Снялись с участия

Дебютировали
 - Stephanie Kola 
 - Milandhoo Adiletova
 - Zara Bedel

Вернулись
 - Stephania Sofía Vázquez Stegman
 - Lê Thị Vân Quỳnh 

Отказались
 - Rebekah Romero McMillen
 - Soukena Jean Jacques
 - Tishanah Welcome
 - Roshelle McKinley
 - Lynda Ngoungoure Muna
 - Sabine Fischer
 - Marian Usinzibe 'Mimie' Makbere 
 - Rosselyn Zeledón
 - Elizaveta Konstantinova
 - Jasmine Aminata Tra Bi

Примечания

Ссылки 
 Oficjalna strona Miss Supranational
 Informacje o Miss Supranational 2014
 Serwis poświęcony Miss Supranational

Мисс супранешнл
События 5 декабря
Декабрь 2014 года
2014 год в Польше
Крыница-Здруй